Iori podría referirse a:
Río Iori, río asiático que se discurre por Transcaucasia.
Iori Nomizu; seiyu,cantante,actriz y compositora japonesa.
Iori Yoshizuki, personaje del manga I''s, creado por Masakazu Katsura.
Iori Yagami, personaje de la serie de videojuegos The King of Fighters, creada por SNK Playmore.